Béatrice  (1145-1184), comtesse de Bourgogne, femme de Frédéric Barberousse
Béatrice II (1193-1231), comtesse de Bourgogne, femme d'Otton de Méranie
Béatrice de Bourgogne (1216-), fille d'Eudes III, duc de Bourgogne, mariée à Humbert III de Thoire
Béatrice de Bourgogne (1260-1328), fille d'Hugues IV, duc de Bourgogne, mariée à Hugues XIII le Brun, seigneur de Lusignan, comte de la Marche
Béatrice de Bourgogne (1257-1310), fille de Jean de Bourgogne, sire de Bourbon, mariée à Robert de Clermont

Homonymie capétienne